Бойрен () — название нескольких общин в Германии:
 Бойрен в административном округе Штутгарт земли Баден-Вюртемберг.
 Бойрен в районе Кохем-Целль земли Рейнланд-Пфальц.
 Бойрен в районе Трир-Саарбург земли Рейнланд-Пфальц.

Ссылки